Papa Niccolò I – papa della Chiesa cattolica 
 Papa Niccolò II – papa della Chiesa cattolica 
 Papa Niccolò III – papa della Chiesa cattolica 
 Papa Niccolò IV – papa della Chiesa cattolica 
 Papa Niccolò V – papa della Chiesa cattolica